Wooster peut désigner :

Wooster, ville du comté de Faulkner, dans l'État de l'Arkansas ;
 Wooster, ville siège du comté de Wayne, dans l'État de l'Ohio ;
 Wooster Township, localité du comté de Wayne, dans l'État de l'Ohio.

Patronyme
 Bertram Wooster, héros de nombreux romans et nouvelles de P. G. Wodehouse aux côtés de Jeeves, ainsi que des adaptations télévisées de ces textes (notamment Jeeves and Wooster).

Autres 
 The Wooster Group, compagnie théâtrale de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis